Dit is de wereldranglijst van februari 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 februari 1994.

Mannen 02